Nucleaire raketvoortstuwing:
 Nucleaire pulsvoortstuwing
 Nucleaire thermische voortstuwing
 Nucleaire elektrische voortstuwing
 Fusieraket:
 Bussard-collector
 Nucleaire scheepsvoortstuwing